Лу́каш Гике́вич (; 26 октября 1987, Ольштын) — польский футболист, нападающий иорданского клуба «Аль-Файсали».

Клубная карьера 
4 июля 2014 года Гикевич через свой аккаунт в Instagram подтвердил, что переходит в АЕЛ из костанайского «Тобола». 30 июля, в первом же матче за новый клуб, Лукаш поразил ворота питерского «Зенита» (1:0), принеся своим голом победу клубу из Лимасола.

Достижения 
 Шлёнск
 Экстракласа (1): 2011/12
 Суперкубок Польши (1): 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на Sports.ru
 Аккаунт футболиста в Instagram
 Профиль на сайте LevskiSofia.info

Футболисты Польши
Игроки ФК «Полония» Бытом
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Шлёнск»
Игроки ФК «Омония» Никосия
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Аль-Вахда» Мекка
Игроки ФК «Ратбури»
Игроки ФК «Полис Теро»
Игроки ФК «Аль-Файсали» Амман
Игроки ФК «Аль-Шола»
Игроки ФК «Стяуа»